Натуральне число 1095
 1095 рік до нашої ери
 1095 рік нашої ери